Незнакомка из Сены () — многозначное понятие. Возможные значения:

 Незнакомка из Сены — неопознанная утонувшая девушка, найденная в реке Сене, с лица которой был выполнен знаменитый гипсовый слепок.
 «L’Inconnue de la Seine» — стихотворение русского писателя Владимира Набокова, посвящённое утопленнице.
 «Незнакомка из Сены» — новелла французского писателя Жюля Сюпервьеля.
 «Неизвестная с Сены» — поэма чешского писателя Витезслава Незвала.
 «Незнакомка из Сены» — роман французского писателя Гийома Мюссе.